Кри́вск — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Круппская волость».

Расположена на севере района, на берегу Псковского озера, в 8 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Крупп.

Население 
Численность населения деревни составляет 57 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Печорского района